Ixos malaccensis — вид птиц из семейства бюльбюлевых. Помещение вида в род Ixos вызывает сомнения. Возможно, Ixos malaccensis следует помещать в род Hemixos или же в новый род.

Распространение 
Обитают на Малайском полуострове, островах Суматра и Борнео. Живут в вечнозелёных широколиственных лесах.

Описание 
Длина тела 23 см. Вес 34-41 г. Стройные бюльбюли средних размеров. Клюв довольно длинный и тонкий. Эти птицы часто ведут себя шумно.

Биология 
Питаются фруктами и насекомыми.

МСОП присвоил виду охранный статус NT. Вид становится редким из-за утраты мест обитания.

Примечания

Ссылки 
 Gregory, Steven M. (2000): Nomenclature of the Hypsipetes Bulbuls (Pycnonotidae). Forktail Vol. 16: 164—166. PDF fulltext
 Moyle, Robert G. & Marks, Ben D. (2006): Phylogenetic relationships of the bulbuls (Aves: Pycnonotidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequence data. Mol. Phylogenet. Evol. Vol. 40 (3): 687—695.  (HTML abstract)
 https://www.hbw.com/species/nicobar-bulbul-ixos-nicobariensis

Бюльбюлевые
Животные, описанные в 1845 году
Птицы Юго-Восточной Азии